

A rövidítés jelentései 

Mértékrendszerekben:
 mp – erőre vonatkozó mértékegységként millipond, egy milligrammnak megfelelő súlyerő;
 Mp – erőre vonatkozó mértékegységként megapond, az előbbinek egymilliárdszorosa;
 mp, Mp – időre vonatkozó mértékegységként a másodperc egyik jelölése, helyesen: s;
 MP – a fényképezésben használt mértékegységként megapixel, például digitális fényképezőgép által készített fotó képfelbontása, illetve az ilyen felbontású képek készítésére képes gép "tudásszintjének" értékmérője;
 mP – a Planck-tömegnek, mint a tömeg természetes egységének a jele.

Egyéb szövegkörnyezetben
 mp – orosz pátriárkák neve mellett említve a metropolita egyházi méltóság elnevezésének rövidítése;
 MP – országjelölésként az Amerikai Egyesült Államok társult állama, az Északi-Mariana-szigetek országjele;
 MP – több géppisztolytípus (pl. MP 34, MP 40, MP 41) nevében a Maschinenpistole kifejezés rövidítése
 MP – videojátékok esetében az egyjátékos mód ellentétének számító többjátékos mód (multiplayer mode) rövidítése;
 MP – honvédelmi kifejezéseben említve az Amerikai Egyesült Államok hadseregének katonai rendőrsége (Military Police).

Hasonlók 

 .mp – az Északi-Mariana-szigetek internetes legfelső szintű tartománykódja
 mp+ – a Musepack fájlkiterjesztés jelölése
 mp., m.p., m. p. – régies szövegekben, személynevek mellett – legfőképpen aláírásokhoz kapcsolódóan – említve, a manu propria (lat.: saját kezűleg) kifejezés rövidítése